'Cichlasoma'  — тимчасовий рід риб з родини цихлових, запропонований Свеном Кулландером (Sven Kullander, 1983).

В ньому зібрані види, які раніше належали до роду Cichlasoma і які, наразі, не належать до нього.

Види, наведені тут, свого часу будуть переведені до своїх родів, коли вони (роди) стануть доступними.

Види 
 'Cichlasoma' alborum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' amarum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' atromaculatum Regan, 1912 — чорноплямиста
 'Cichlasoma' beani (Jordan, 1888)
 'Cichlasoma' cienagae Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' conchitae Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' ericymba Hubbs, 1938
 'Cichlasoma' festae (Boulenger, 1899)
 'Cichlasoma' geddesi (Regan, 1905)
 'Cichlasoma' gephyrum Eigenmann, 1922
 'Cichlasoma' istlanum (Jordan & Snyder, 1899)
 'Cichlasoma' mayorum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' nebuliferus (Günther, 1860)
 'Cichlasoma' ornatum Regan, 1905
 'Cichlasoma' stenozonum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' trimaculatum (Günther, 1867)
 'Cichlasoma' troschelii (Steindachner, 1867)
 'Cichlasoma' urophthalmus (Günther, 1862)
 'Cichlasoma' zebra Hubbs, 1936

 Переглянуті види 
 Cichlasoma' aguadae див. Mayaheros aguadae (Hubbs, 1936)
 Cichlasoma' bocourti див. Theraps bocourti (Vaillant & Pellegrin, 1902)
 Cichlasoma' eigenmanni Meek 1902 див. 'Cichlasoma' nebuliferus (Günther, 1860)
 'Cichlasoma' grammodes (Taylor & Miller, 1980) — див. Chiapaheros grammodes (J. N. Taylor & R. R. Miller, 1980)
 Cichlasoma' facetum (acaroides) (Jenyns, 1842) див. Australoheros acaroides (Hensel, 1870)
 Cichlasoma' (Chromis) facetum (Jenyns, 1842) див. Australoheros facetus (Jenyns, 1842)
 '''Cichlasoma' microlepis Dahl, 1960 син. Chocoheros microlepis (Dahl 1960)
 Cichlasoma' octofasciatum (Regan, 1903) див. Rocio octofasciata (Regan, 1903)
 Cichlasoma' pearsei див. Theraps pearsei Hubbs, 1936
 Cichlasoma' ramsdeni Fowler, 1938 — Nandopsis ramsdeni (Fowler, 1938)
 Cichlasoma' scitulum Říčan & Kullander, 2003 — Australoheros scitulus (Říčan & Kullander, 2003)
 Cichlasoma' tembe Casciotta, Gómez & Toresanni, 1995 — Australoheros tembe (Casciotta, Gómez & Toresanni, 1995)
 Cichlasoma' ufermanni (Allgayer, 2002) — Theraps ufermanni (Allgayer, 2002)
 Cichlasoma' urophthalmum aguadae див. Mayaheros aguadae (Hubbs, 1936)
 '''Cichlasoma' urophthalmum alborum див. 'Cichlasoma' alborum (Hubbs, 1936)
 Cichlasoma' urophthalmum amarum див. 'Cichlasoma' amarum (Hubbs, 1936)
 Cichlasoma' urophthalmum cienagae див. 'Cichlasoma' cienagae Hubbs, 1936
 Cichlasoma' urophthalmum conchitae див. 'Cichlasoma' conchitae Hubbs, 1936
 '''Cichlasoma' urophthalmum ericymba див 'Cichlasoma' ericymba Hubbs, 1936
 Cichlasoma' urophthalmum mayorum див. 'Cichlasoma' mayorum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' urophthalmum stenozonum див. 'Cichlasoma' stenozonum Hubbs, 1936
 'Cichlasoma' urophthalmum zebra див. 'Cichlasoma' zebra Hubbs, 1936

Джерела 
 'Cichlasoma'   (Переглянуто 16.04.2022)
 «Cichlasoma»  
 Eschmeyer, W. N. (ed.) Catalog of Fishes electronic version (13.04.2012) 

Cichlasoma